

Toponyme 

 Mustang, le royaume de Lo, région située au nord-est du Népal ;
 district de Mustang, le district qui correspond à l'ancien royaume ci-dessus ;
 Mustang, une ville du comté de Canadian en Oklahoma, aux États-Unis ;
 Mustang, une ville située au centre du comté de Navarro, au Texas, aux États-Unis.

Œuvres 

musique
 Mustang, une chanson de Jean Louis Murat ;
 Mustang!, un album du groupe de fusion japonais Dragon Ash sorti en 1997

cinéma
 Mustang, un film québécois de Marcel Lefebvre, sorti en 1975, avec Willie Lamothe, Claude Blanchard et Luce Guilbeault ;
 Mustang, un film turco-franco-allemand réalisé par Deniz Gamze Ergüven, sorti le 

presse
 Mustang, une revue de bandes dessinées des éditions Lug publiée de 1966 à 2003 ;

littérature
 Mustang, un roman dramatique de Frédéric Doré, diplomate français, paru aux éditions de La Table Ronde en 2014.

Autres 
Mustang peut aussi désigner :
 mustang, une race équine américaine ;
 Mustang, un avion de chasse monomoteur
 Mustang, une automobile produite par la firme Ford ;
 Mustang, un trio de rock français actif depuis 2006 ;

Voir aussi 
 Fender Mustang, une guitare produite (par intermittence) par Fender depuis les années 1960 ;
 Roy Mustang, un personnage du manga Fullmetal Alchemist.